Negreanu:
 Daniel Negreanu
 Dimitrie Negreanu
 Dinu Negreanu
 Elena Negreanu

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera N

Nume de familie românești